CYM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chatham, Alaska (Stati Uniti d'America)
 cym – codice ISO 639-2 alpha-3 (T) per la lingua gallese
CMY - Teoria del colore